

Котомка — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Котомка — присілок, Красногорський район, Удмуртія